Marco Rossi (1963–) olasz labdarúgócsatár
Marco Rossi (1964–) olasz labdarúgó, edző, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya
Marco Rossi (1978–) olasz labdarúgó-középpályás
Marco Rossi (1987–) olasz labdarúgóhátvéd